Орденът Мугунгуа (още Великият орден Мугунгуа, ) е най-високият орден, присъждан от правителството на Южна Корея. Той се присъжда на президента на Южна Корея, на държавни глави на южнокорейски съюзници, бивши или настоящи, както и на техните съпрузи/съпруги. Връчва се за „Изключителни заслуги в интерес на насърчаването на развитието и сигурността на Република Корея.“

Великият орден Мугунгуа носи името си от националното цвете на Южна Корея – дървовидната ружа (Hibiscus syriacus). Растението е родом от Корейския полуостров и има голямо културно значение в корейската история. Името на цветето на корейски е мугунгуа (хангъл: 목 근화 / 무궁화; ханча: 木槿花 / 無窮 花), като в превод mugung означава „вечност“ или „неизчерпаемо изобилие“.

Външен вид 
Великият орден Мугунгуа се състои от „отличителни знаци, носени около врата (на филигрирана верижка); значка, прикрепена към лента, носена през рамо; и звезда, с лента и ревер значка, ако е необходимо“, съгласно закона. Великият орден Мугунгуа може да бъде направен от злато, сребро, рубин и аметист. Към 2013 г. разходите за производството му са били приблизително 20 млн. вона, или 19 000 щатски долара.

Има две серии:
 Първата серия е в периода 1949 – 1967 г. Присъжда се само на държавни глави. Централното изображение е цвят на дървовидна ружа.
 Втората серия е от 28 януари 1967 до днес. Присъжда се на държавни глави (в злато) и техните съпруги/съпрузи (в сребро). Тази серия се състои от верижка, голям кордон с висулка, гръдна звезда и ревер.

Двата феникса и цветето дървовидна ружа, на окачването, са президентският печат. Слънчевите лъчи символизират повишеното достойнство на страната. Аленочервеният цвят в кръга символизира ентусиазма и борбения дух, докато червеното червено на крилата символизира блясъка на упоритата работа. Лилавите перли символизират плодовете на упоритата работа. Златната корона представлява най-високата позиция. Пунктираният кръг означава единството на нацията. Цветята Mugunghwa, открити по дължината на веригата, представляват административните области на страната. Пеперудите, скрити във филигранната верига, представляват щастлив знак. Тегукът символизира Република Корея, докато лавровата корона означава мир и свобода.

Великият орден на Мугунгуа е единственият корейски орден, при който лентата пред гърдите се носи през лявото рамо.

Противоречия 
Великият орден Мугунгуа по традиция се присъжда на пристигащия президент на Южна Корея малко след встъпването му в длъжност. Въпреки това бившият президент Ро Му-хюн избра да приеме наградата при напускането му от поста през 2008 г.

След като бяха осъдени за държавна измяна през 1996 г., на бившите президенти Чун Ду Хван и Ро Тае У бе наредено да върнат ордена заедно с други държавни отличия. Докато Чун се съгласи да върне отличията, то за Рох тепърва предстои да ги върне.

По закон Великият орден на Мугунхва е най-високата украса в Корея, но в очите на обществеността той не е толкова добре оценен. Много корейци смятат, че орденът има далеч по-малко значение. Това се дължи на факта, че се награждава самостоятелно и се основава на спечелването на избори, а не на някакви положителни постижения за страната. Съществува и фактът, че се дава на чуждестранни държавни глави, не непременно заради това, което са направили за Корея, а заради това, което могат да направят за Корея в бъдеще.

Носители на ордена

Източници 

Ордени